Thelma Long ha battuto in finale Helen Angwin 6–2 6–3.

Teste di serie
 Nancye Bolton (semifinali)
 Thelma Long (Campionessa)
 Mary Hawton (semifinali)
 Beryl Penrose (quarti di finale)
 Nell Hopman (secondo turno)
 Pam Southcombe (secondo turno)
 Gwen Thiele (quarti di finale)
 Helen Angwin (finalista)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1952